Van Alkemade kan betrekking hebben op:

Floris van Alkemade, waterkering bouwer
Dirk van Alkemade (ca. 1502-voor 1576), burgemeester van Den Haag (1560-1572)
Cornelis van Alkemade (1654-1737), notaris en auteur
Gerard van Alkemade (1938-2004), vredesactivist 

Zie ook:
Van Alkemadelaan
Van Alkemade (familie), een oude Zuid-Hollands adellijk geslacht dat in de 19de eeuw uitstierf
Roest van Alkemade, een Amsterdams regentengeslacht